El último vagón puede referirse a: 

El último vagón, grupo español de pop rock. 
El último vagón, cortometraje venezolano.
El último vagón, película argentina de 2002.